Гурупи — микрорегион в Бразилии:
 Гурупи — в штате Мараньян.
 Гурупи — в штате Токантинс.